Taboada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Taboada (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Taboada (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar